Стине Лисе Хаттестад Братсберг (; род. 30 апреля 1966, Осло, Норвегия) — норвежская фристайлистка (могул), чемпионка мира, чемпионка зимних Олимпийских игр 1994 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 1992 года.

Биография 
Стине Лисе Хаттестад родилась в 1966 году в Осло. В 1984 году в 17-летнем возрасте победила на чемпионате страны по лыжной акробатике. В дальнейшем занялась лыжным балетом и могулом, с 1988 года стала специализироваться на могуле. В том же году она победила на Кубке мира в Японии. На зимних Олимпийских играх 1988 года участвовала в демонстрационных выступлениях, заняла четвёртое место. На зимних Олимпийских играх 1992 года фристайл был официально включён в список соревнований, и Хаттестад завоевала бронзовую медаль, уступив американке Донне Уайнбрехт и россиянке Елизавете Кожевниковой. В 1993 году она получила пять первых мест на Кубке мира и победила на чемпионате мира. В 1994 году на зимних Олимпийских играх завоевала золотую медаль.

Хаттестад завершила карьеру в 1994 году. На тот момент она была 14 раз чемпионкой Норвегии и 10 раз чемпионкой Кубка мира. Хаттестад изучала бизнес-экономику, а затем работала консультантом по связям с общественностью. Она основала несколько собственных компаний, которые в том числе сотрудничали с Министерством иностранных дел Норвегии и ООН. Хаттестад является сопредседателем программы ООН «Безопасная планета» по защите окружающей среды и здоровья человека от опасных химикатов и отходов.

Хаттестад замужем, у неё двое детей.

Примечания 

Фристайлисты Норвегии
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Олимпийские чемпионы по фристайлу
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1994 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1992 года
Олимпийские чемпионы от Норвегии